Święty Kamień ist ein polnischer Ortsname:
 Święty Kamień (Barciany), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Heiligenstein, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Święty Kamień (Tolmicko), Siedlung im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Louisenthal-Wiek, Kreis Elbing, Ostpreußen